Die Communauté d’agglomération Grand Châtellerault ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 24. Dezember 1993 gegründet und umfasst aktuell 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Châtellerault.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde die Anzahl der Gemeinden vom zuletzt 12 auf aktuell 47 aufgestockt. Dies erfolgte durch Auflösung der Gemeindeverbände
 Communauté de communes Les Portes du Poitou,
 Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse und
 Communauté de communes du Lencloîtrais,
von der sich jedoch die Gemeinden La Bussière und Saint-Pierre-de-Maillé einem anderen Gemeindeverband anschlossen.

Der ursprünglich als Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais gegründete Verband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Chatellerault
Gemeindeverband im Département Vienne
Gegründet 1993